Moeder, liefkozende naam hiervoor in met name Amerikaans Engels.
 Mommy (1995), film uit 1995 met Patty McCormack.
 Mommy 2: Mommy's Day, film uit 1997, opvolger van.
 Mommy (2004), korte film uit 2004 van Michael C. Mahon.
 Mommy (2014), film uit 2014 van Xavier Dolan.
 Mommy Mommy, documentairefilm uit 2007.
 The Mommies (duo), Amerikaans komisch duo.
 The Mommies (televisieserie), Amerikaanse sitcom tussen 1993 en 1995.